Kevin Young (1961-) est un footballeur anglais.
 Kevin Young (1966-) est un athlète américain.
 Kevin Young (1969-) est un joueur de baseball américain.
 Kevin Young (1982-) est un joueur de hockey sur glace canadien.